Плетеньки — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в центре района, к востоку от Великих Лук.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 40 жителей, на 2010 год — 38 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района